Адмирал Нахимов може да се односи на:
 Павел Нахимов, руски адмирал ()
 Адмирал Нахимов (филм), совјетски филм из 1947. године
 Више совјетских и руских бродова који су добили име по адмиралу Нахимову:
 Адмирал Нахимов (путнички брод), прво немачки, а затим и совјетски путнички брод
 Червона Украјина, бивши назив совјетску лаку крстарицу касније познату као Червона Украјина
 Адмирал Нахимов (нуклеарна крстарица), руска нуклеарна крстарица
 Адмирал Нахимов (лака крстарица), совјетска лака крстарица активна од 1953. до 1960 године
 Адмирал Нахимов (нуклеарна крстарица)